Film
 Chatterbox (1936) - Amerikaanse film uit 1936
 Chatterbox (1943) - Amerikaanse film uit 1943
 Chatterbox (1977) - Amerikaanse film uit 1977
 Chatterbox (1993) - Chinese film uit 1993

Overig
 Chatterbox (band) - Amerikaanse band
 Chatterbox Falls - waterval in Canada
 Chatterbox Records - Australisch platenlabel